Ме́нкес () — фамилия. Известные носители:

 Менкес, Зигмунд (1896—1986) — польский художник.
  (1928—2008) — американский врач, впервые описавший болезнь Менкеса (1962).
  (род. 1965) — американский сценарист, режиссёр и кинооператор.
  (род. 1943) — американский модный критик.